Richard Gregg (hokej na travi), bivši irski hokejaš na travi
 Richard Gregg (filozof), američki filozof